Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

0—9

3Xtrim

A

A41 Factory

AAI Corporation

Adam Aircraft

Adaridi

AEG

Aeritalia

Aermacchi 
См. также: Macchi, AMX International

Aero Boero

Aero Commander

Aero Designs

Aero Spacelines

Aero Vodochody

AeroAndina

Aerocomp

Aeroitba

Aeronautics

Aeronca Aircraft Corporation

AeroSette

Aérospatiale

Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC)

AeroVironment

Aerovision

Aevex Aerospace

AgustaWestland

Aichi Kokuki KK

Air Tractor

Airbus

Airspeed Ltd.

Albatros Flugzeugwerke

Alcore Technologies

Alenia 
см. также: Fiat, Aeritalia, AMX International

Alliant

Ambrosini

AMD 
смотрите: самолёты Zenair

American Champion

American Dynamics

Ames

AMF Microflight (AMF Aviation Enterprises, Aviation Enterprises)

Amiot

AMX International

ANBO (Антанас Густайтис)

ANF Les Mureaux

Ansaldo

Arado

Argentine Army 
Ejército Argentino

Armenian Army

Armstrong Whitworth

Arsenal 
Arsenal de l’Aéronautique

ASN

Atlas

ATR

Aurora

AVIC 
Aviation Industry Corporation of China

Avia

Aviat

Avro Aircraft

Avro Canada

B

Baade

Bachem

Baggio

Basler

Bayerische Flugzeugwerke 
 Смотрите самолёты Messerschmitt

Baykar Makina

Beardmore

Beechcraft

Bell

Berca

Besler Aero

Besson 
(Société de construction aéronautiques et Navales Marcel Besson)

Best Off

Blackburn Aircraft

Bleriot

Bloch

Blohm + Voss

BlueBird

Boeing

Bombardier

Boulton Paul

Bratu

Breda

Breguet Aviation 
Société Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Breguet

См. также вертолёты Breguet Aviation

Brewster

Bristol

Britten-Norman

British Aerospace (BAE)

BRM Aero

Bugatti Automobiles

Bücker Flugzeugbau

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

См. также  
A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов